Rana variegata est un synonyme attribué à trois espèces d'amphibiens :
Rana variegata Linnaeus, 1758 est synonyme de Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 
Rana variegata Gravenhorst, 1829 est synonyme de Sphaerotheca breviceps (Schneider, 1799)
Rana variegata Bonnaterre, 1789 est synonyme de Dendropsophus leucophyllatus (Beireis, 1783)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Dicroglossinae
Bombinatoridae
Hylinae